Příjmení Tancoš nosí více významných osobností:

 Josef Tancoš (* 1966) – český politik
 Július Tancoš (1941–2004) – slovenský filosof a politolog
 Miroslav Tancoš (* 1959) – předseda Romské demokratické strany